

Sigle
 Jeunesse ouvrière chrétienne  – associazione cattolica per ragazzi

Codici 
 JOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Ana Centerport Heliport (Stati Uniti)